Кенсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 19 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 343 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 840,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кенсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кенсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер